Stara Kapela (Dubrava)
 Stara Kapela (Nova Kapela)